Niemcy:
 Tengen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Konstancja

Inne:
 Tengen – punkt na planszy do gry w go
 Tengen – jeden z tytułów zawodowego go w Japonii
 Tengen – wydawca i developer gier wideo utworzony przez producenta gier zręcznościowych Atari Games
 Tengen – okres w historii Japonii, trwający od 976 do 978 roku

Zobacz też:
 Tengen Toppa Gurren Lagann – japońskie shōnen anime w stylu mecha wyprodukowane przez studio Gainax przy współpracy z Aniplex oraz Konami